Горан Алексич:
  — сербский дипломат.
 Алексич, Горан (род. 1971) — сербский футболист и тренер.
  (род. 1982) — сербский и австрийский гандболист.
 Алексич, Горан (род. 1985) — хорватский футболист. (transfermarkt, footballfacts)